Stars on Frankie (album), een album van Stars on 45 uit 1987
 Stars on Frankie (single), een single van Stars on 45 uit 1987